Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2021 для зоны КОНКАКАФ — континентальный турнир по пляжному футболу, который пройдет с 17 по 23 мая 2021 года в Алахуэле, Коста-Рика.

Участвующие команды 
Ниже представлены команды, которые примут участие в турнире:

  (Хозяева)

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Рейтинг команд, занявших 3 места

Плей-офф

Сетка

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021